Geocharis är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Geocharis ingår i familjen Zingiberaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Enhjärtbladiga blomväxter
Geocharis

en:Geocharis